Pollert je příjmení více významných osob:

 Emil Pollert (1877–1935) – český operní pěvec
 Emil Pollert (1938-2014) – český mistr světa v kanoistice na divoké vodě, vnuk Emila Pollerta
 Jaroslav Pollert (1943) – český mistr světa v kanoistice na divoké vodě, vnuk Emila Pollerta
 Jaroslav Pollert (1971) – český mistr světa v kanoistice na divoké vodě, syn Jaroslava Pollerta 
 Lukáš Pollert (* 1970) – český olympijský vítěz v kanoistice na divoké vodě, pravnuk Emila Pollerta

přechýlený ženský tvar 
 Adéla Pollertová (* 1976) – česká baletka, držitelka Thálie, dcera Jaroslava Pollerta sestřenice Kláry
 Klára Pollertová-Trojanová (* 1972) – česká herečka, manželka Ivana Trojana, sestřenice Adély

Česká příjmení